Була́товка — топоним.

Россия 
 Булатовка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Булатовка — урочище в Дуванском районе Башкортостана.
 Булатовка — река, приток Летки.
 Булатовка — река, приток Сурмета.
 Булатовка — исчезнувшая деревня в Гайнском районе Пермского края.

Украина 
 Булатовка — село в Тарутинском районе Одесской области.